Гальбиг (Халбиг) () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Андреас Хальбиг (1807—1869) — немецкий скульптор, брат Иоганна Гальбига.
 Бернхард Хальбиг (1913—1983) — немецкий книгоиздатель.
 Иоганн Гальбиг (1814—1882) — немецкий скульптор.
 Карин Хальбиг (род. 1955) — немецкий политик
 Карл Хальбиг (1914—1987) — основатель фабрики «Simon & Halbig», немецкий производитель кукол
 Фабиан Хальбиг (род. 1992) — немецкий музыкант, участник немецкой группы «Killerpilze»
 Иоганнес Хальбиг (род. 1989) — немецкий музыкант, участник немецкой группы «Killerpilze»
 Жаклин Хальбиг — истец в деле «King v. Burwell» (США, 2014—2015)
 Тони Хальбиг (род. 1993) — немецкий автогонщик